Бессме́ртие души́ — религиозная и философская концепция, согласно которой внутреннее «я» человека, его личность, душа или дух не умирает одновременно со смертью тела, а продолжает существовать в иной форме.

Учение о бессмертии души известно с глубокой древности; его находят во всех древних мифологиях и у большинства первобытных народов; его, в той или иной форме, исповедуют все мировые религии. В философии идею бессмертия души разделяет спиритуалистическое учение, согласно которому дух человека является самобытным началом или субстанцией.

См. также 
 «Платоновское богословие о бессмертии души» (трактат Марсилио Фичино, 1482)
 Бессмертие
 Реинкарнация

Примечания

Литература 
 Джеймс У. О человеческом бессмертии. — М., 1901. — 56 с.
 Клемен К. Жизнь мёртвых в религиях человечества. — М.: Интрада, 2002 . — 223 с.
 Кудрявцев-Платонов В. Д. Бессмертие души // В кн.: Сочинения В. Д. Кудрявцева-Платонова. Том 3. Выпуск 3. — Сергиев Посад, 1894. — С. 138—280.
 Кулаковский Ю. А. Смерть и бессмертие в представлениях древних греков // В кн.: Ю. А. Кулаковский. Эсхатология и эпикуреизм в древнем мире. — СПб., «Алетейя», 2002. — С. 45—164.
 Лейбниц Г. В. Свидетельство природы против атеистов // В кн.: Г. В. Лейбниц. Сочинения. Том I. — М.: «Мысль», 1982. — С. 78—84.
 Лосский Н. О. Идея бессмертия души как проблема теории знания // Вопросы философии и психологии. — М., 1910. — Кн. 104. — С. 488—503.
 Лопатин Л. М. Неотложные задачи современной мысли // Вопросы философии и психологии. — М., 1917. — Кн. 136. — С. 1—80.
 Мендельсон М. Федон, или О бессмертии души. — М.: Ленанд, 2015. — 128 с.
 Платон. Федон // Платон. Сочинения. Том 2. — М.: «Мысль», 1993. — С. 7—80.
 Плотин. О бессмертии души // Плотин. Эннеады. Том 4. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2004. — 478 с.
 Радищев А. Н. О человеке, его смертности и бессмертии // В кн.: А. Н. Радищев. Избранные философские и общественно-политические произведения. — М.: Политиздат, 1952. — С. 287—396.
 Спенсер Г. Основания социологии. — М.: Либроком, 2013. — 432 с.
 Тайлор Э. Б. Первобытная культура. Пер. с англ. — М.: Политиздат, 1989. — 573 с.
 Тейхмюллер Г. Бессмертие души. Философское исследование. — Юрьев, 1895. — 200 с.
 Трубецкой С. Н. Вера в бессмертие // Вопросы философии и психологии. — М., 1902. — Кн. 63. — 1903. — Кн. 70. — 1904. — Кн. 71, 75.
 Шиллер Ф. К. С. «Федон» Платона — древняя надежда на бессмертие // В кн.: Ф. К. С. Шиллер. Наши человеческие истины. — М, 2003. — С. 153—167.

Ссылки 

Бессмертие
Жизнь после смерти
Реинкарнация